Воздушная гвардия:
 Воздушная гвардия Тринидада и Тобаго — ВВС Тринидада и Тобаго.
 Воздушная гвардия (Швейцария) (, ) — некоммерческая воздушная спасательная служба в Швейцарии.
 «Российская воздушная гвардия» — фристайл-фестиваль.
 «Воздушная гвардия» () — художественный фильм.
 Воздушная гвардия 2 () — игра для смартфонов на Java.